

Astronomia
 14551 Itagaki – asteroide della fascia principale
 C/2009 E1 Itagaki – cometa non periodica

Persone
 Kōichi Itagaki – imprenditore e astronomo giapponese
 Paru Itagaki – fumettista giapponese
 Seishiro Itagaki – militare e politico giapponese
 Tomonobu Itagaki – autore di videogiochi giapponese